episternum – u owadów część tułowia
 episternum – u dziesięcionogów boczne wyrostki sternitów
 episternum – u kręgowców międzyobojczyk

Przypisy